

Földrajzi névként

 Madaras, község Bács-Kiskun megyében
 Backamadaras, település Romániában, Maros megyében
 Csíkmadaras, település Romániában, Hargita megyében
 Mezőmadaras, település Romániában, Maros megyében
 Madaras (hegység), hegység Szlovákiában
 Kunmadaras, nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok megyében
 Madarász (románul Mădăras), település Romániában, Bihar megyében
 Nagymadarász (románul Mădăras), település Romániában, Szatmár megyében

Családnévként

 Madaras Gábor (1918–1980) népdalénekes, jogász, zenetanár
 Madaras József (1937–2007) színművész
 Madaras Lázár (1941) romániai magyar szerkesztő, közgazdasági író.
 Madaras Norbert (1979) olimpiai bajnok vízilabdázó